Verity est un nom porté notamment par :

Patronyme 

 Erwin Verity, producteur et responsable de production américain.
 Hugh Verity (1918-2001), officier et aviateur de la Royal Air Force.
 Ruggero (ou Roger) Verity (1883-1959), médecin et entomologiste italien.
 William Verity Jr. (1917-2007), homme politique américain.

Pseudonyme 

 Jah Verity, de son vrai nom Etimbé Koffi Bernard (1976-), chanteur de reggae burkinabé.

Prénom 

 Verity Lambert (1935-2007), productrice anglaise de séries télévisées et de films.

Homonymie de patronyme